

Янікув — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янікув — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Янікув — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Янікув — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янікув — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства